Rachel Walker ist der Name folgender Personen:

* Rachel Walker (Hockeyspielerin) (* 1979), britische Feldhockeyspielerin
 Rachel Wong Walker (* 1985), US-Handballspielerin